USS Washington kan syfta på fyra fartyg namngiva efter den amerikanska delstaten Washington:

 var en Tennessee-klass (kryssare), sjösatt 1905, omdöpt till Seattle 1916, omklassificerad till tung kryssare 1920 och skrotad 1946.
 var ett Colorado-klass slagskepp, sjösatt 1921 och sänkt som målfartyg 1924, efter att konstruktionen stoppats 1922.
 var ett North Carolina-klass slagskepp, sjösatt 1940 taget ur tjänst 1947 och skrotad 1961. 
 är en Virginia-klass ubåt, sjösatt 2016.

Se även
USS George Washington

Skeppsförgreningssidor
Namn på amerikanska örlogsfartyg
USS Washington